Благоево () — село в Болгарии. Находится в Разградской области, входит в общину Разград. Население составляет 624 человека.

История 
Село до 28 января 1878 года называлось Кызыл-Мурад, затем, до 1880 года - Ново-Село, до января 1947 года - Батенберг, после Благоево.

Население 
По данным переписи населения 2011 года в селе проживали 530 жителей.

Национальный состав населения села:

Политическая ситуация 
В местном кметстве Благоево, в состав которого входит Благоево, должность кмета (старосты) исполняет Момчил Йосифов Мизурски (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Разградской области
Переименованные населённые пункты Болгарии